Västervattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västervattnet, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (1,84 km²)
Västervattnet, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (16,3 ha)
Västervattnet (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (11,7 ha)
Västervattnet (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (27,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn